Плей-офф Единой лиги ВТБ 2022 — серии игр на вылет Единой лиги ВТБ сезона 2021/2022. Стартует 22 апреля 2022 года.

Участники 

|}

Формат 
Плей-офф Единой лиги ВТБ 2022 включает в себя четвертьфинал, полуфинал, серию за 3-е место и финал. В нём участвуют 8 лучших команд по итогам регулярного чемпионата. Четвертьфинальные, полуфинальные серии и серия за 3-е место пройдут в формате до трёх побед, финал — до четырёх. Команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата более высокое место, проводит в четвертьфинале, полуфинале и серии за 3-е место дома первую, вторую и, если необходимо, пятую игру серии. В финале первую, вторую и, если необходимо, пятую и седьмую.

Результаты

Четвертьфиналы 
* при необходимости

Полуфиналы 
* при необходимости

Серия за 3-е место 
* при необходимости

Финал 
* при необходимости

Начало матчей дано по московскому времени.

Четвертьфиналы

(1) ЦСКА — (8) Нижний Новгород

(2) Зенит — (7) Енисей

(3) УНИКС — (6) Автодор

(4) Локомотив-Кубань — (5) Парма-Парибет

Полуфиналы

(1) ЦСКА — (4) Локомотив-Кубань

(2) Зенит — (3) УНИКС

Серия за 3-е место

(3) УНИКС — (4) Локомотив-Кубань

Финал

(1) ЦСКА — (2) Зенит

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь плей-офф

Единая лига ВТБ в сезоне 2021/2022